ZGS steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für Vertragsgestaltung, Schuld- und Haftungsrecht (früher Zeitschrift für das Gesamte Schuldrecht)
 Zeitungsgruppe Stuttgart
 Zentraler Gefechtsstand, genauer: Zentraler Gefechtsstand 14 (ZGS-14) der LSK/LV der NVA, siehe Bunker Fuchsbau 
 Zentraler Grenzwertsatz, eine Familie schwacher Konvergenzaussagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Zero Gradient Synchrotron
 ZGS Communications
 Zimbabwe Geological Survey
 Zion Genealogical Society
 Zollgrenzschutz, war in der Zeit von 1937 bis 1945 für die Bewachung der Grenzen des Deutschen Reichs sowie der Grenzen der meisten besetzten Gebiete zuständig

ZgS steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, war eine der führenden Zeitschriften auf dem Gebiet der Nationalökonomie

 
ZGS